Trasa Bursztynowa w Kaliszu – śródmiejska obwodnica Kalisza
 Trasa Bursztynowa w Koninie – miejska obwodnica Konina